Thot
 Thot, az ókori egyiptomi vallásban az írás, a bölcsesség, a tudományok és a mágia istene
Tót
 tót, a szlovákok , szlavónok és szlovének korábbi külső neve volt, amivel a magyarok illették őket
Tóth
 Tóth, régi magyar családnév